Bakharzi oder Bacharzi oder eine Schreibvariante davon steht für:

 Ali al-Bakharzi (gest. 1075), Dichter aus Chorasan
 Sayf al-Din al-Bakharzi (1190–1261), Sufi-Gelehrter aus Chorasan
 Yahya Bakharzi (gest. 1335/6), persischer Scheich des Sufi-Ordens der Kubrawiyya

Siehe auch
 Bacharz (Ort in Razavi-Chorasan)

ar:الباخرزي (توضيح)